Týr, een Noordse godheid
 Tyrosine, 
 Teiwaz, of Tiwaz, het runenteken dat naar de god Týr is genoemd
 Tyr (fictief land), een locatie in de fantasyreeks Het Rad des Tijds
 Tyr (Black Sabbath), een album van Black Sabbath
 Týr (band), een viking-/folkmetalband van de Faeröer
 Tyr (band), een Spaanse progmetalband

Zie ook
Tyrus, een stad in Libanon